Косарики — ряд або підклас класу павукоподібні
 Косарики — рід рослин родини півникових, те саме що гладіолус

Див. також 
 Косарик-Коваленко Дмитро Михайлович - український письменник.